Kyo – japoński muzyk rockowy
 KYO – francuska grupa rockowa
 Kyo – w karate chwilowa utrata zdolności do obrony

ja:京
zh:京